Западный берег — название ряда географических объектов:

 Западный берег реки Иордан.
 Западный берег — область штата Сабах (Малайзия).